Mercenary – videogioco del 1985
 Mercenary – gruppo musicale danese
 Mercenary – album dei Bolt Thrower